ePrix Pekinu 2014 (oryg. Formula E Beijing ePrix 2014) – pierwsza runda Formuły E w sezonie 2014/2015. Pierwszy w historii wyścig nowo utworzonej serii elektrycznych samochodów wyścigowych. Zawody odbyły się 13 września 2014 roku na ulicznym torze w wiosce olimpijskiej w Pekinie.

Lista startowa

Wyniki

I Sesja treningowa

II Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Wyścig 
Źródło: Autosport

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: Racing–Reference.info

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 8
| Nicolas Prost
| 1-13, 15-24
|align="center"| 22
|-
|align="center"| 2
| Sam Bird
| 13-15
|align="center"| 2
|-
|align="center"| 11
| Lucas Di Grassi
| 24-25
|align="center"| 1
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Klasyfikacja po zakończeniu wyścigu

Kierowcy

Zespoły

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów Formuły E
2014 w Formule E
2014 w Chinach
Sport w Pekinie